Acer — латинська назва роду Клен.
 Acer Inc. — тайванська комп'ютерна компанія.